Baumann kan som auktorsförkortning betyda:

 Brigitte Baumann
 Helmut Baumann
 Émile Napoléon Baumann
 Richard W.Baumann
 Constantin Auguste Napoléon Baumann

Robotskapade auktorsförkortningar